Alec est une abréviation d'Alexandre.

Prénom

Patronyme 

  (1913–1983), historien du Yorkshire, en Angleterre .

Personnage de fiction 
 Alec, un personnage de fiction de la série télévisée Dark Angel
 Smart Alec, un super-vilain de Marvel Comics

Sigle 

ALEC peut désigner :
 American Legislative Exchange Council, organisation américaine de lobbying législatif ;
 Agence locale de l’énergie et du climat, type d’association française financée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ; il existe un réseau : la Fédération des agences locales de maîtrise de l’énergie et du climat ;
 Association pour le logement étudiant de Calais, qui gère des centres d'hébergement français destinés aux étudiants, situés à Calais et Boulogne-sur-Mer.

Notes et références 

Patronyme anglais
Surnom